Luci Atili Llong (en llatí Lucius Atilius Longus) va ser un magistrat romà que va viure al . Formava part de la gens Atília.

Va ser un dels tres primers tribuns amb poder consolar elegits l'any 444 aC Els altres dos van ser Tit Cloeli Sícul i Aule Semproni Atratí el jove però a causa d'un defecte en els auspicis, tant ell com els seus col·legues van haver de renunciar al càrrec al cap de tres mesos i al seu lloc foren escollits cònsols.

Referències 

Cònsols romans de la dècada del 440 aC
Tribuns militars
Gens Atília